VWI steht für:

 Verband Weihenstephaner Ingenieure, Vereinigung ehemaliger Studenten der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
 Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure
 Vienna Wiesenthal Institute, siehe Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien
 Volkswagen Immobilien  
 Viele-Welten-Interpretation

VWI